MNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maiana (Kiribati)
 mnk – codice ISO 639-3 della lingua mandinka